Curved Out Wedge (COW) é uma expressão utilizada por AFOLs para designar as peças do brinquedo LEGO com curvas suaves.

Este tipo de peças foi introduzido nos conjuntos a partir do ano 2000, vindo a substituir diversos "slopebricks" clássicos, de linhas retas.

O design destas peças é popular entre muitos aficcionados, por que permite introduzir curvas mais naturais nos MOCs.

Lego